«Little Sister» — песня Элвиса Пресли. Авторы — Док Помус и Морт Шуман.

Первым исполнителем, издавшим её, был Элвис Пресли — в 1961 году он выпустил её как сингл, на другой стороне которого была песня «(Marie’s the Name) His Latest Flame». В разных странах сингл переворачивали (указывали, какая сторона А, а какая Б) по-разному.

В США песня «Little Sister» достигла 5 места в чарте Hot 100 журнала «Билборд» (суммарный чарт синглов в разных жанрах поп-музыки, главный хит-парад этого журнала).

В Великобритании песня проходила в чартах как одна из сторон двойного сингла «(Marie’s the Name) His Latest Flame / Litle Sister»  (с песней «(Marie’s the Name) His Latest Flame» на другой стороне). Сингл поднялся на 1 место в британском национальном сингловом хит-параде (UK Singles Chart).

В 2015 году журналист мемфисской ежедневной газеты  Крис Херрингтон в своём списке 50 лучших песен Элвиса Пресли поставил песню «Little Sister» на 20 место.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 1961 года
Синглы 1987 года
Песни Элвиса Пресли
Песни Дуайта Йокама
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы RCA Records
Синглы Reprise Records
Песни 1961 года